Drobin est le nom :

 de la gmina de Drobin, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Drobin, chef-lieu de cette gmina